Дах, ДАХ:
 Дах — название крыши дома в западной и южной России (Руси). 
 Дах — название группы или партии людей, в Российской империи, на Кавказе.
 Симон Дах (1605—1659) — поэт из Германии.
 Дах — театральный проект Владислава Троцкого.
 ДАХ — электрохимический датчик-газоанализатор токсичных газов и кислорода.
 Дах — река в России, протекает в Майкопском и Мостовском районах
 Дах — отец, родитель в лезгинском языке.

См. также 
 Дахи